O Resulinux é uma distribuição Linux brasileira baseada no Debian GNU/Linux . O diferencial que a distribuição oferecia era o sistema de boot Texas Flood que poderia reduzir o tempo de boot.

Ultima versão estável 
Resulinux 3.11 Final

Versão em fase de teste 
Resulinux 4.0 

Distribuições Linux do Brasil